Ramskogler ist der Familienname folgender Personen:

 Nadja Ramskogler (* 2000), österreichische Tennisspielerin
 Sonja Ramskogler (* 1969), österreichische Politikerin (SPÖ)